bitwa na Polach Katalaunijskich (366) – Rzymu z Germanami
 bitwa na Polach Katalaunijskich (451) – Rzymu z Hunami